Utinga (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Utinga (Santo André), een district in de Braziliaanse stad Santo André
Utinga (mosdiertjes), een geslacht van mosdiertjes
Utinga (vliegen), een geslacht van vliegen uit de familie Mydidae